Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Bower e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk 3-6, 7-60, 6-4.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (semifinali)
 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (semifinali)

 Rohan Bopanna /  Jonathan Erlich (quarti di finale)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2003